Сергей Романюк Романюк, Сергей Васильевич (1958—2010) — прокурор Ленинградской области (в 2003—2010). (см.)
 Романюк, Сергей Дмитриевич (1953—2019) — украинский актёр.
 Романюк, Сергей Константинович (1933—2015) — советский и российский краевед, автор ряда книг по истории Москвы.